Murauer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedl Murauer (* 1938), österreichische Hürdenläuferin und Sprinterin
 Herbert Murauer, österreichischer Bühnen- und Kostümbildner
 Rainer Murauer (* 1968), österreichischer Historiker
 Walter Murauer (* 1948), österreichischer Politiker (ÖVP)

 eine Biermarke, siehe Brauerei Murau